Johann Nepomuk Schnabl – micologo tedesco
 Karl Schnabl – saltatore con gli sci austriaco

Pagine correlate 
 Schnabel